Еле́на Ива́новна Дергачёва-Скоп (19 апреля 1937, Свердловск — 5 октября 2022, Новосибирск) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, специалист в области древнерусской литературы и археографии.

Биография 
Родилась в семье известного филолога, специалиста по литературе Урала Ивана Алексеевича Дергачёва. Окончила с отличием филологический факультет Уральского государственного университета (1959), работала редактором детского вещания Комитета по радиовещанию и телевидению г. Иркутска (1959—1960).

В 1965 году под руководством профессора В. В. Кускова защитила кандидатскую диссертацию «С. У. Ремезов и его „История Сибирская“» (Институт русской литературы АН СССР). В 2000 году защитила докторскую диссертацию «Сибирское летописание в общерусском литературном контексте конца XVI — середины XVIII вв.» (Уральский государственный университет).

Работала на гуманитарном факультете НГУ с 1964 года: ассистент (1964—1966), старший преподаватель (1966—1973), доцент кафедры литературы (1973—2000), профессор кафедры литературы (2000—2003). С 2003 года — профессор и заведующий кафедрой древних литератур и литературного источниковедения. В разные годы читала курсы: «История литературы XVIII века», «Фольклор и древнерусская литература», «Теория фольклора», «Палеография»; спецкурсы по палеографии, текстологии летописания, древнерусской повести. Основной лекционный курс — «История древнерусской литературы».

Скончалась 5 октября 2022 года. Похоронена на Южном кладбище Новосибирска (квартал 5).

Научная деятельность 
Автор более 100 научных работ.

Исследователь литературы Древней Руси, истории сибирской литературы XVI—XVIII веков, крупнейший исследователь творчества писателя и деятеля Петровской эпохи С. У. Ремезова, подготовила издание его наследия.

Разработала концепцию и представила наиболее полную генеалогию сибирского летописания, выявила особую группу исторических повествований (устные летописи, мемораты, фабулаты), представляющих фольклорные интерпретации сюжетов о походе Ермака, формы «обыденного» летописания, историческое баснословие; ввела в научный оборот автографы сибирского летописца дьяка Романова, новые списки повестей о Сибири из севернорусских летописных сводов, Повести «О Сибири» (Румянцевский летописец), Хронографической повести, Бузуновского летописца и др.

В её исследованиях получили разработку проблемы рукописной и старопечатной книги как явления традиционной русской духовной культуры в общерусском и сибирском историко-культурном контексте. Разрабатывала проблемы, связанные с феноменом сибирского старообрядчества: территориальные собрания и границы согласий, тип чтения, репертуар и круг чтения, характерный для согласий, личные и общественные библиотеки, типология чтения в старообрядческой среде, его философское и культурно-историческое наполнение.

Являлась ведущим исследователем в разработке программы изучения книги в сибирском регионе, подготовленной ГПНТБ СО РАН. В ряде её работ получили теоретическое обоснование подходы к изучению и периодизации истории литературы и книги, описанию собраний, принципов публикации материалов Сводного каталога. Член редколлегии «Материалов к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока», редактор сборников «Русская книга в дореволюционной Сибири», ответственный редактор серии «Книга и литература».

Основоположник археографии как научно-педагогического направления в Новосибирском университете. Возглавляет археографические экспедиции с 1965 года, когда была организована первая экспедиция НГУ и Института истории, филологии и философии в районы Томской и Тюменской областей. Рукописные и старопечатные книги, привезенные из экспедиций, вошли в фонд отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, а также в собрание Лаборатории археографии книжных памятников НГУ.

Руководитель ряда научных направлений, разрабатываемых в НГУ: «Книга и литература», «Древнерусская повесть в составе летописных сводов: текст — контекст», «Областные литературы Древней Руси как „культурные гнезда“», «Древнерусский четий сборник как литературный факт» и др.

Под руководством Е. И. Дергачёвой-Скоп защищено более 80 дипломных работ, 16 кандидатских диссертаций, 5 докторских диссертаций.

Основные работы 
 Из истории литературы Урала и Сибири. Свердловск, 1965.
 Очерки русской литературы Сибири: Дореволюционный период. Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1. С. 27—111 (в соавт. с Е. К. Ромодановской, В. В. Блажесом, Н. А. Дворецкой).
 Сибирские летописи : Ч. 1: Группа Есиповской летописи // Полное собрание русских летописей. Т. 36. М.: Наука, 1987. С. 32—41, 117—137.
 Семен Иванович Шаховской. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси: первая четверть XVII в. М.: ГИХЛ, 1987. С. 358—427, 588—599.
 Летописи сибирские. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1992.
 Репертуар традиционного чтения старообрядческих согласий Сибири: этюды нравственной философии // Skupiska staroobrzedowcow w Europie, Azji i Americe, ich miejsce i tradycje we wspolczesnym swiecie. Warszawa: Polska Akademia nauk, 1994. С. 43—55 (в соавт. с В. Н. Алексеевым).
 Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири // Материалы I Сибиро-Уральского исторического конгресса. Тобольск, 1997. С. 3—8 (в соавт. с В. Н. Алексеевым).
 Генеалогия сибирского летописания. Концепция. Материалы. Новосибирск, 2000.
 Сибирские летописи в исторической прозе XVII века: текст-контекст // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, Филология. Новосибирск, 2002. Т. 1, вып. 1. Филология. С. 3—12.
 Рукописные и печатные книги кириллической традиции XVI—XX вв. из собрания Аркадия Григорьевича Елфимова. Новосибирск: ИД «Сова», 2006. 936 с. (в соавт. с В. Н. Алексеевым).
 Ремезовская летопись: История Сибирская, Летопись Сибирская краткая Кунгурская: Исследование, текст, перевод. Научно-справочный аппарат факсимильного издания рукописи БРАН (СПб.). В 2-х тт. Тобольск; Верона (Италия): «График», 2006 (в соавт. с В. Н. Алексеевым).
 Служебная чертежная книга: Текст. Комментарии. Тобольск; Верона (Италия), 2006 (в соавт. с В. Н. Алексеевым).

Награды и звания 
Награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания

Литература 
 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Гуманитарный факультет. Профессора. Доктора наук — выпускники факультета. Персональный состав (1962—2012) / Сост. Н. Н. Аблажей, С. А. Красильников, С. Н. Ушакова. Новосибирск, 2012. С. 52-54.
 Фокина О. Н. Научный поиск как археографическое путешествие к 45-летию педагогической и научной деятельности Елены Ивановны Дергачевой-Скоп // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI—XX вв.): сб. науч. ст. Новосибирск, 2011. С. 13-21 (Серия «Книга и литература»).
 Соболева Л. С. Мелодия рода в симфонии жизни профессора Елены Дергачевой-Скоп // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 12: Филология. С. 5-28.

Ссылки 
 Статья в «Энциклопедии Сибири»
 Статья на сайте «Библиотека сибирского краеведения»
 Сюжет о вручении государственной награды
 «Похвала» Сибири С. У. Ремезова
 Новонайденные листы из Сборника Кирши Данилова

Литературоведы России
Археографы России
Исследователи древнерусской литературы
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)